Namika (имя при рождении — Hanan Hamdi), также известная под сценическим псевдонимом Hän Violett — немецко-марокканская (берберско-рифского происхождения) певица в жанре рэп, наиболее известная своей песней «Lieblingsmensch».

Биография 
Намика выросла во Франкфурте. Ее предки происходят из марокканского города Надор.

Релиз ее дебютного альбома Nador состоялся 21 июля 2015 г. Альбом включал ее первый сингл 'Lieblingsmensch'. К концу июля 2015 г. ее альбом достиг тринадцатой строчки в германском чарте альбомов. Сам же сингл занял позицию #27 в чартах синглов по Германии и через 8 недель занял первое место!

Намика также опубликовала семь видеоклипов, включая композицию Na-Mi-Ka из её мини-альбома Hellwach. В 2018 г. она выпустила песню ' Je ne parle pas français' (feat. Black M). Эта композиция достигла первой строчки в германских чартах. 1-го июля выпустила второй студийный альбом Que Walou.

Примечания 

Певцы и певицы Германии
Лауреаты Немецкой премии авторов музыкальных произведений